El término zapatista se ha empleado para referirse a varios movimientos sociales en México y otros conceptos relacionados:

 al zapatismo, una facción de la Revolución de México encabezada por Emiliano Zapata, de cuyo apellido deriva el término zapatista;
 al neozapatismo, un movimiento social —y su ideario— vinculado a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); los simpatizantes de este movimiento suelen autodenominarse zapatistas pero, por cuestiones históricas, aquí se elige el término neozapatista para diferenciarlo de los zapatistas de la Revolución.

También es un término que denomina:

 al Ejército Libertador del Sur, un grupo insurgente de la Revolución Mexicana, comandado por Emiliano Zapata, que mantuvo bajo su control el estado de Morelos; en algunas fuentes aparece como Ejército Zapatista;
 al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un grupo guerrillero, conocido a partir del 1º de enero de 1994 y que opera en el estado de Chiapas;
 al Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), un grupo de la sociedad civil que apoyaba la causa del EZLN, disuelto a petición del propio Ejército Zapatista;
 al levantamiento zapatista, una rebelión de 12 días en el estado de Chiapas, México;
 a las cooperativas cafetaleras zapatistas, agrupaciones de productores de café en Chiapas.